Го́міш () — популярне португальське ім'я і прізвище.

Особи 

 Діогу Гоміш де Сінтра (, ~1420-~1500) — португальський мореплавець і дослідник,
 Гоміш Іаніш де Зурара (, бл 1410 — бл 1474) — португальський хроніст і літописець
 Фернан Гоміш да Міна (, XV століття) — португальський купець і підприємець з Лісабона,
 Ештеван Гоміш (, бл. 1483—1538) — португальський і іспанський мореплавець та дослідник
 Антоніу Гоміш Леал (; 1848—1921) — португальський поет, визначний представник визвольного руху в Португалії.
 Жозе Гоміш Феррейра (; 1900—1985) — португальський письменник, поет, фольклорист, публіцист і композитор.
 Рожеріо Гоміш (, *1974) — бразилійський священник, редемпторист, генеральний настоятель (архимандрит) Згромадження редемптористів.

Політики:

 Мануел Тейшейра Гоміш — 7-й президент Португалії.
 Мануел Гоміш да Кошта — 10-й президент Португалії.
 Франсішку да Кошта Гоміш — 15-й президент Португалії.

 Мануел де Олівейра Гоміш да Кошта (, 1863—1929) — військовий та політичний діяч, маршал Португалії, тимчасовий виконувач обов'язків Президента Португалії
 Нуну Гоміш Набіам (, *1966) — політичний діяч Гвінеї-Бісау.
 Карлуш Домінгуш Гоміш Жуніор (, 1949) — політичний діяч Гвінеї-Бісау, прем'єр-міністр
Спортсмени:
 Нуну Гоміш (, *1976) — португальський футболіст, нападник.
 Жіл Гоміш (, *1972) — португальський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Андре Гоміш (, *1993) — португальський футболіст, півзахисник клубу «Евертон».
 Рафаель да Силва Гоміш (, *1987) — бразильський футболіст, захисник клубу «Декісау».
 Маркос Гоміш ді Араужу (, *1976), () — бразильський футболіст, більш відомий як Маркіньюс
 Вітор Гоміш — португальський футболіст.
 Едігейсон Гоміш — данський футболіст з Гвінеї-Бісау.
 Жуділсон Мамаду Тункара Гоміш (, *1991), більш відомий як Пеле — футболіст національної збірної Гвінеї-Бісау.

Див. також 
 Гомес — іспанське прізвище.

Португальські прізвища